Scorticati puede referirse a:

Federico Scorticati (1912-1998), músico uruguayo dedicado al género del tango en Argentina.
Renato Scorticati (1908-1978), ciclista italiano, profesional entre 1930 y 1940.